skrzydlice, ognice (Pterois) – rodzaj ryb skorpenokształtnych,
 skrzydlice (Alaria) – rodzaj glonów,
 Skrzydlice – wieś w województwie dolnośląskim.

en:Lionfish (disambiguation)